Haindorf je německý název sídel v Česku:
 Hajnice – obec v okrese Trutnov
 Hejnice – město na Frýdlantsku

Též se jedná o častý název částí obcí v německy mluvících zemích:

 Haindorf (Schmalkalden) – část města Schmalkalden v Durynsku
 Haindorf (Aschau im Chiemgau) – část obce Aschau im Chiemgau v zemském okrese Rosenheim v Bavorech
 Haindorf (Krautheim) – část obce Krautheim v zemském okrese Výmarsko v Durynsku
 Haindorf (Nabburg) – část města Nabburg v zemském okrese Schwandorf v Bavorech
 Haindorf (Weimar) – část města Výmar v Durynsku
 Markersdorf-Haindorf – katastrální obvod v Dolních Rakousích
 Haindorf (Gemeinde Langenlois) – katastrální obvod v Dolních Rakousích

Zámek:
 Zámek Haindorf – zámek u Langenloisu v Dolních Rakousích

Příjmení:
 Alexander Haindorf (1784–1862) – lékař, židovský reformátor, psycholog, publicista, sběratel umění

Německé názvy sídel v Česku